Le bleu est une couleur et un champ chromatique.

Agriculture et alimentation 
 Un bleu est l'appellation usuelle populaire des fromages à pâte persillée.
 « Bleu » est un degré de cuisson des aliments.

Animaux 
 Le bleu russe est une race de chats.

Culture 

 Bleu est le titre d'un album de bande dessinée expérimental (abstrait et muet) réalisé par Lewis Trondheim et édité en 2003 chez L'Association. 
 Trois Couleurs : Bleu est un film de Krzysztof Kieślowski sorti en 1993.

Groupe de musique 
 Bleu est un groupe de musique québécois.

Médecine 
 Un bleu est une ecchymose.

Parfum 
 Bleu de Chanel, le parfum masculin le plus vendu en 2015.

Industrie 
 En imprimerie, un bleu est une épreuve monochrome où les valeurs de gris deviennent des valeurs de bleus servant au calage des maquettes entre autres, car les émulsions utilisées par les photograveurs ne sont pas sensibles à la couleur bleue.
 Le bleu de chauffe, ou bleu de travail, est un vêtement de couleur bleue utilisé pour les travaux salissants.

Sport 
 Au billard, le bleu est une craie qui permet donner une meilleure adhérence à la queue ou de mettre des effets sur la boule.
 En compétition automobile, le bleu était la couleur de la France.

 En football, le bleu désigne la couleur du mur des supporters du RC Strasbourg.

Société
 Un bleu est un débutant.
 « Bas-bleu » désigne péjorativement une femme lettrée, cultivée, intellectuelle.
 Un ballet bleu est le nom donné à une orgie pédophile réunissant hommes mûrs et jeunes garçons, par comparaison avec les ballets roses où il s'agit de jeunes filles.
 Un bleu, ou petit bleu, était un télégramme (c'est aussi le titre de nombreux journaux).

Algorithmique 
 BLEU ou Bilingual evaluation understudy, algorithme d’évaluation de qualité de texte.

Politique 
 Dans l'administration française, un bleu est un document rédigé par le secrétariat général du gouvernement faisant office de relevé de décision à la suite d'une réunion interministérielle.
 Bleu, parti politique finlandais.

Variantes linguistiques 
 allemand : 
 anglais :  et 
 espagnol : 
 italien :  et Blu
 latin :

Voir aussi

Références